Ву́лиця Щербако́ва — радянська/російська окупаційна назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Щербакова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Щербакова — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Бориса Грінченка в місті Бахмут.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Троїцької вулиці в місті Бердянськ.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Івана Франка в місті Богодухів.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Ольги Гасин в місті Бровари.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Геологів в місті Волноваха.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Мелодійної вулиці в смт Градизьк.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Лебедина в місті Дружківка.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Господарської вулиці в місті Дунаївці.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Зоряної вулиці в смт Іванків.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Данила Щербаківського в місті Київ.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Максима Рильського в місті Конотоп.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Закарпатська у смт. Королево.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Архипа Куїнджі в місті Краматорськ.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Раїси Кириченко в місті Кременчук.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Привабливої вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Лоскутівської вулиці в місті Лисичанськ.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Євгена Коновальця у місті Малин.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Івана Котляревського в місті Марганець.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Яснополянської вулиці в місті Мирноград.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Бризової вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Бориса Станевича в місті Новоград-Волинський.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Весняної вулиці в місті Олександрія.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Енергетиків в місті Погребище.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Січових Стрільців в місті Полонне.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Івана Сірка в місті Полтава.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Миколи Андріяшева в місті Прилуки.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Щасливої вулиці в місті Роздільна.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Полковника Болбочана в місті Суми.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Щербакової в місті Торецьк.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Козацької Слави в місті Фастів.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Михайла Водяного в місті Харків.
 Вулиця Щербакова — колишня назва вулиці Миколи Мазура в місті Хмельницький.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Райдужної вулиці в місті Часів Яр.
 Вулиця Щербакова — колишня назва Індустріальної вулиці в місті Шостка.

Вулиці, названі на честь людей